El Torneig de Sofia 2022, oficialment conegut com a Sofia Open 2022, és un esdeveniment de tennis disputat sobre pista dura interior que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La setena edició del torneig es va celebrar entre el 26 de setembre i el 2 d'octubre del 2022 a l'Arena Armeec de Sofia, Bulgària.

El tennista suís Marc-Andrea Hüsler va guanyar el primer títol individual del seu palmarès.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2022
ATP Tour 2022